Kaarina steht für:

 Kaarina, finnische Stadt
 (2257) Kaarina, Asteroid 
 Kaarina (Vorname), weiblicher Vorname